«Квантовый скачок» () — фантастический американский телесериал транслировавшийся по NBC с 26 марта 1989 до 5 мая 1993 года. Создан Дональдом П. Беллисарио, в главных ролях снялись Скотт Бакула в роли доктора Сэма Беккета, физика, застрявшего во времени после неудачного эксперимента, и Дин Стокуэлл в роли его друга Эла Калавичи, помогающего Сэму выпутаться из неприятностей.

Сюжет 
1995 год. Разработав теорию о том, что человек может путешествовать во времени в пределах продолжительности собственной жизни, доктор Сэмюэл Беккет на базе в пустыне Нью-Мексико (США) возглавил сверхсекретный проект, названный «Квантовый скачок». Оказавшись перед необходимостью подтвердить свою теорию или потерять финансирование, доктор Сэм Беккет шагнул в квантовый ускоритель и исчез.

Теперь Сэм оказывается на месте других людей в решающие дни их прошлого, чтобы изменить историю и предотвратить беду, случившуюся когда-то давно, — спасти жизнь человеку, сохранить семью, не оставить нераскрытым преступление. Как только миссия завершена, Сэм немедленно перемещается. В этом ему помогает адмирал Альберт Калавичи, он же Эл, который работал вместе с ним над проектом «Квантовый скачок». Эл может проецировать свою голограмму в прошлое, но её могут видеть и слышать только Сэм, животные, маленькие дети и сумасшедшие. Он с помощью суперкомпьютера «Умник» выясняет, что именно Сэм должен изменить.

Ни Сэм, ни Эл не понимают до конца природу тех сил, что управляют квантовыми скачками — переходами во времени. Переход из одного времени в другое является неконтролируемым и может произойти в самое неподходящее время, тем не менее, для героев очевидно, что он контролируется некими высшими духовными силами.

Сэм появляется в прошлом, вооруженный новейшими знаниями из области естественных наук, медицины, психологии. Но больше всего ученому помогают врожденные доброта и чувство справедливости. На протяжении всего сериала доктор Беккет, оказавшийся в ловушке прошлого, перемещается из одной жизни в другую, борется с несправедливостью и каждый раз надеется, что следующий квантовый скачок вернет его домой и позволит стать самим собой.

Актёрский состав 
 Скотт Бакула — доктор Сэмюэл Беккетт
 Дин Стоквелл — адмирал Альберт «Эл» Калавичи
 Дебора Прэтт — Зигги, рассказчик
 Деннис Вулфберг — Ирвин «Гуши» Гушман
 Кэнди Энн Браун — доктор Вербина Бикс

Описание эпизодов сериала «Квантовый скачок» 
Во время многих квантовых скачков Сэм неоднократно встречается с историческими личностями или принимает участие в реальных исторических событиях.

Первый сезон (26 марта 1989 — 17 мая 1989)

Второй сезон (20 сентября 1989 — 9 мая 1990)

Третий сезон (28 сентября 1990 — 22 мая 1991)

Четвёртый сезон (18 сентября 1991 — 20 мая 1992)

Пятый сезон (22 сентября 1992 — 5 мая 1993)

Примечания

Ссылки 

 
Телесериалы США 1980-х годов
Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы США, запущенные в 1989 году
Телесериалы США, завершённые в 1993 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы альтернативной истории
Телесериалы о путешествиях во времени
Телесериалы об обмене телами
Телесериалы Universal Studios
Программы телеканала NBC